Paul Kirby (ur. 1966) – australijski polityk
 Paul Kirby – amerykański scenograf filmowy